Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Kosiniak-Kamysz (ur. 1947) – polski lekarz i polityk, minister zdrowia i opieki społecznej w latach 1989–1991, brat Kazimierza i Zenona
 Kazimierz Kosiniak-Kamysz (ur. 1943) – polski naukowiec, profesor nauk rolniczych, brat Andrzeja i Zenona
 Władysław Kosiniak-Kamysz (ur. 1981) – polski lekarz, polityk i samorządowiec, minister pracy i opieki społecznej w latach 2011–2015, od 2015 poseł i prezes PSL, syn Andrzeja
 Zenon Kosiniak-Kamysz (ur. 1958) –  polski urzędnik państwowy, dyplomata, ambasador na Słowacji, w Kanadzie i Singapurze,  brat Andrzeja i Kazimierza